

Sigle 
 Sammarinesi per la Libertà  – partito politico della Repubblica di San Marino
 Scottish Premier League  – campionato calcistico scozzese
 servizi pubblici locali – 
 Sistema Produttivo Locale
 Sound Pressure Level  – livello di pressione sonora
 Studenti per le libertà  – movimento studentesco universitario di Forza Italia
 Sun Public License  – una licenza per software libero
 Supplementary flight plan  – piano di volo supplementare, in aeronautica

Codici 
 SPL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Schiphol, Amsterdam (Paesi Bassi)
 spl – codice ISO 639-3 della lingua selepet

Informatica 
 SPL – estensione file di spool nel sistema operativo Windows

Mineralogia 
 Spl – abbreviazione di spinello

Numismatica 
 SPL – splendido, riferito allo stato di conservazione delle monete

Note